Соревнования по горнолыжному спорту на I зимних юношеских Олимпийских играх в Инсбруке проходили с 14 по 21 января 2012 года. Разыгрывается девять комплектов медалей — больше, чем в любом другом виде спорта на Играх. Суперкомбинация проводилась в формате супергигант + 1 попытка в слаломе.

Француженка Эстель Альфан (род. 1995), выигравшая 4 награды в 5 дисциплинах, — дочь известного французского горнолыжника и автогонщика Люка Альфана.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Юноши

Девушки

Смешанные

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте юношеских игр 2012 года

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012